Il doppio  del Caloundra International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Matthew Ebden e Samuel Groth hanno battuto in finale Pavol Červenák e Ivo Klec 6–3, 3–6, [10–1].

Teste di serie 

 Colin Ebelthite /  Adam Feeney (primo turno)
 Flavio Cipolla /  Lukáš Rosol (semifinali)

 Matthew Ebden /  Samuel Groth (campioni) 
 Sadik Kadir /  Yang Tsung-hua (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Caloundra International 2011
ATP Challenger Tour 2011